Списъци на страните по света по добив на природен газ според различни оценки.

Списъкът на страните в света по добив на природен газ от ОПЕК се основава на оценки, публикувани в Годишния статистически бюлетин за 2020 г. Производството на природен газ се изразява в милиарди кубически метра.

Списъкът на страните в света по добив на природен газ от „Бритиш Петролиум“ се основава на оценки, публикувани в годишния статистически преглед на световната енергия 2021 (Statistical Review of World Energy 2021). Производството на природен газ е дадено в милиарди кубически метра и като дал (в %) от световното производство за 2020 г.

Източници 

Добив на природен газ